Het judotoernooi in de klasse tot 73 kilogram voor mannen op de Olympische Zomerspelen 2016 vond plaats op maandag 8 augustus 2016. Regerend olympisch kampioen was Mansoer Isajev uit Rusland; hij kwam tijdens deze Spelen niet in actie en was derhalve niet in staat zijn titel te verdedigen. Nederlander Dex Elmont en Belg Dirk Van Tichelt behoorden tot het deelnemersveld in deze klasse; laatstgenoemde won een bronzen medaille.

Toernooischema

Laatste 4

Herkansingen

Groep A

Groep B

Groep C

Groep D 

Mannen 073